Хњиљец може бити:

 Хњиљец (Спишка Нова Вес), насељено место у округу Спишка Нова Вес, Кошички крај, Словачка Република
 Хњиљец (река), река у Словачкој, десна притока реке Хорнад